Baribsi peut désigner :
 Baribsi, la localité située dans le département de Lâ-Todin au Burkina Faso
 Baribsi, la localité située dans le département de Tikaré au Burkina Faso